Schneider puede hacer referencia a:

Personas

Atanasio Schneider, obispo católico.
Alexander Schneider, músico clásico.
Barbara Schneider, dramaturga estadounidense.
Bernd Schneider (futbolista), futbolista alemán.
Bernd Schneider (automovilista), automovilista alemán.
Bert Schneider, productor cinematográfico estadounidense.
Bert Schneider (boxeador), boxeador canadiense.
Brent Schneider, jugador estadounidense de fútbol americano.
Brian Schneider, beisbolista estadounidense.
Camillo Karl Schneider, botánico alemán.
Christoph Schneider, baterista alemán de la banda Rammstein.
Cory Schneider (1986–), jugadora estadounidense de hockey sobre hielo.
Dan Schneider (escritor), poeta, escritor y crítico literario estadounidense.
Dan Schneider (productor), actor, escritor y productor estadounidense.
Eddie August Schneider, aviador estadounidense.
Edmund Schneider, diseñador de planeadores.
Erich Schneider, economista alemán.
Euloge Schneider, clérigo y revolucionario alemán.
Florian Schneider, músico alemán, exmiembro de Kraftwerk.
Franz Schneider, ingeniero e inventor.
Fred Schneider, cantante estadounidense de The B-52's.
Helen Schneider, cantante y actriz estadounidense.
Helge Schneider, humorista y músico alemán.
Gary Schneider (1957–), compositor estadounidense.
Johann Gottlob Schneider, académico alemán. 
Johann Rudolf Schneider, político y médico suizo.
Johannes Schneider, austríaco pionero del esquí.
Johann Schneider-Ammann, empresario y político suizo. 
John Schneider (actor de teatro), artista teatral estadounidense.
John Schneider (actor de televisión), actor estadounidense y músico.
John Schneider (guitarrista), guitarrista clásico.
John R. Schneider, político estadounidense.
Jörg Schneider, paleontólogo.
Josef Schneider, primer productor de electricidad de Alemania.
Joseph Eugène Schneider, político francés.
Karl Schneider (1892–1945), arquitecto alemán.
Kjell Schneider, jugadora alemana de vóley playa.
Kurt Schneider, psiquiatra alemán.
Kurt Schneider (aviador), piloto alemán, as de la aviación de la Primera Guerra Mundial.
Maria Schneider (1952-2011), actriz francesa.
Maria Schneider (caricaturista), escritor y caricaturista de The Onion.
Maria Schneider (música), compositora estadounidense.
Mathieu Schneider, jugador de hockey.
Reinhold Schneider, autor alemán.
René Schneider, general chileno.
Rob Schneider, humorista estadounidense.
Robert Schneider, músico.
Romy Schneider, actriz franco-alemana.
Sascha Schneider, pintor alemán.
Stephan Schneider, pediatra alemán.
Stephen Schneider, meteorólogo y biólogo estadounidense.
Vreni Schneider, esquiadora suiza.
Willi Schneider (1903–1971), médium austríaco.
Willi Schneider (skeleton), deportista que practica skeleton.
Willy Schneider (cantante), cantante alemán.

Personajes de ficción

Karl Heinz Schneider, del manga Capitán Tsubasa.

Varios 

 Schneider (apellido), apellido alemán;
 Schneider, abreviatura de autor del naturalista alemán Johann Gottlob Schneider (1750—1822); 
 Cerveza Schneider, marca argentina de cerveza;
 Schneider CA1, tanque francés de la Primera Guerra Mundial;
 Trofeo Schneider, trofeo para hidroaviones;
 G. Schneider & Sohn, una compañía cervecera de Baviera, Alemania;
 Schneider Electric, una compañía francesa;
 Schneider Kreuznach, compañía alemana de óptica;
 Schneider (Indiana), pueblo ubicado en Lake County, Indiana, Estados Unidos.